Shalev:
 Aner Shalev
 Gavriela Shalev
 Meir Shalev
 Zeruya Shalev